Галисийцы в Уругвае — иммигранты из Галисии и их потомки, поселившиеся в Уругвае. В 2016 году их проживало около 41 111 жителей. Галисийская иммиграция в Уругвай сформировала одну из крупнейших галисийских общин в Южной Америке, будучи четвёртой по величине галисийской диаспорой в Америке после Аргентины, Бразилии и Венесуэлы. Уругвай занимает четвёртое место в мире, опережая такие страны, как Куба, Швейцария или США.

Среди уругвайцев галисийского происхождения выделяются дипломат и писатель Мануэль Бернардес, футболисты Эктор Кастро, Оскар Ферро, Гонсало Гарсия Гарсия, Альваро Хестидо, Вальтер Гомес, Николас Лодейро, Ладислао Мазуркевич (по материнской линии), Оскар Мигес, Эктор Нуньес, Гастон Перейро, Хосе Сантамария, Вальтер Тайбо, Лукас Торрейра, Северино Варела, дипломат и писатель Эдуардо Дьесте, поэтесса Хуана де Ибарбуру, актриса и певица Наталия Орейро, политики Табаре Васкес, Клаудио Вильиман, писательница Идеа Вилариньо.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Уругвая